Het oudste deel van het Stadhuis van Delft
 Een deel van Het Steen in Antwerpen
 Oude Steen (Brugge), een middeleeuws gebouw in Brugge